W7 ou W07 peut faire référence à :
 Chute d'une chaise (W07), d’après la classification internationale des maladies ;
 Mercedes AMG F1 W07 Hybrid, une formule 1 de l’écurie Mercedes Grand Prix ;
 Mark 7, une bombe nucléaire tactique américaine ;
 Shinkansen série W7, une série de rames automotrices japonaises ;
 W07, la septième semaine du calendrier ;
 Windows 7, le système d'exploitation successeur de Windows Vista,

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres